Spojení písmen U a P může mít různé významy:

UP 
 Univerzita Palackého v Olomouci
 umělecký podnik
 United Press – tisková agentura USA
 Uniprocessor system – počítač s jedním procesorem
 Update
 UP (letecká společnost) – izraelská nízkonákladová letecká společnost

ÚP 
 úřad práce

Up 
 Up (album, R.E.M.) – album skupiny R.E.M.
 Up (album, Peter Gabriel) – album Petera Gabriela z roku 2002
 Vzhůru do oblak – animovaný film z roku 2009, v originále Up
 označení klávesy, tlačítka nebo jiného ovladače nebo signálu vyjadřujícího pohyb nebo polohu nahoru, viz též PgUp

Zkratky